Трежер-Айленд или просто Трежер и Трежери (, ) — название нескольких топонимов, получивших своё имя в честь знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона.

Острова 
 Трежер-Айленд — в Сан-Франциско (США).
 Трежер — в Канаде. Знаменит тем, что является крупнейшим островом в мире, расположенным на озере, которое находится на острове, который расположен на озере.
 Острова Трежери — на Соломоновых Островах.

Прочие топонимы 
  — город во Флориде (США).

См. также 
 Остров сокровищ (значения)
 Драгоценный остров — в Китае
 Трежерис